Strakowski ist der Familienname folgender Personen:

 Jerzy Strakowski (1614–1675), deutscher Bauherr
 Jan Strakowski (1567–1642), Danziger Architekt